Brian Price, canottiere canadese
 Brian Price, rugbista gallese
 Brian Price, attore statunitense
 Brian Price, giocatore di football americano dei Chicago Bears